Alucard ist ein Ananym des Namens Dracula. Erstmals verwendet wurde diese Namensspielerei in dem US-amerikanischen Film Son of Dracula (1943) von Robert Siodmak, der in den Südstaaten spielt und in dem es der adlige Blutsauger Anthony Alucard auf die schöne Tochter eines Plantagenbesitzers abgesehen hat. Seitdem wird diese Namensverdrehung immer wieder gerne aufgegriffen (z. B. im japanischen Anime/Manga Hellsing und in der japanischen Videospielreihe Castlevania, als Songtitel der britischen Progressive-Rock-Band Gentle Giant  auf ihrem Debütalbum oder in Horrorfilmen, u. a. bei den britischen Hammer-Studios, sowie als Figur des Kinderbuchautors Willis Hall).

Filme 
 Son of Dracula (1943) mit Lon Chaney jun.
 Galerie des Grauens (Dr. Terror’s Gallery of Horrors, 1966) mit Mitch Evans
 Dracula (The Dirty Old Man, 1969) mit Vince Kelly
 Dracula jagt Minimädchen (Dracula A.D. 1972, 1972) mit Christopher Neame
 Alucarda (1978) von Juan López Moctezuma
 The Monster Squad (1987) mit Andre Gower
 Therapie Mord (Asylum, 1997)
 Hellsing Ultimate OVA (2005)
 Batman vs Dracula (2005)

Fernsehserien 

 Hellsing (2002)
 Castlevania (2017–) mit James Callis

Videospiele 
Als spielbarer Charakter in:
 Castlevania III: Dracula’s Curse (1990), Nintendo Entertainment System
 Castlevania: Symphony of the Night (Akumajō Dracula X: Gekka no yasōkyoku, 1997), PlayStation
 Castlevania: Dawn of Sorrow (Akumajō Dracula: Sōgetsu no jūjika), Nintendo DS
 Castlevania Judgement (2008) Wii
 „BlazBlue Calamity Trigger“ (2009) Ps3,Xbox360,PC
 „BlazBlue Continium Shift“ (2012) PS3,Xbox360,PC
 Castlevania: Harmony of Despair (2010), Xbox 360 PlayStation 3
 Castlevania Lords of Shadow: Mirror of Fate (2013), Nintendo 3DS
 Castlevania Lords of Shadow 2 - Revelations (2014), DLC für Xbox 360, PlayStation 3 und Windows

Kinderbücher 
In den Kinderbüchern von Willis Hall:
 Der letzte Vampir (The Last Vampire), Deutscher Taschenbuch Verlag (DTV), München 1982, ISBN 3-423-70239-7
 Urlaubsgrüße vom Vampir (Vampire's Holiday), DTV, München 1992, ISBN 3-7915-0806-7
 Die Rache des Vampirs (The Vampire's Revenge), DTV, München 1993, ISBN 3-423-70402-0
 Weihnachtsgrüße vom Vampir (Vampire's Christmas), Cecilie Dressler Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-7915-0808-3
 Jagd auf den Vampir (The Vampire Vanishes), Cecilie Dressler Verlag, Hamburg 1995, ISBN 3-7915-0809-1

Literatur 

 Norbert Borrmann: Lexikon der Monster, Geister und Dämonen. Die Geschöpfe der Nacht aus Mythos, Sage, Literatur und Film. Das (etwas) andere Who is who . Lexikon-Imprint-Verlag, Berlin 2000, ISBN 3-89602-233-4.

Fiktive Person
Literarische Figur
Fabelwesen